Водяные клещи  — группа акариформных клещей из гипотряда Parasitengona. Насчитывают около 5000 видов, объединяемых более чем в 50 семейств. Остатки водяных клещей встречаются в янтаре.

Строение и образ жизни 
Водяные клещи имеют округлое или вытянутое тело, часто ярко окрашенное, 2 или 4 глаза и крючкообразные хелицеры; педипальпы снабжены крючками или щетинками на последнем членике. Длинные ноги (во взрослом состоянии) увеличиваются в длину сзади и по большей части снабжены длинными щетинками и служат для плавания; лишь у рода Limnochares щетинки не развиты, и потому эти животные ползают по дну. Водяные клещи живут в стоячих и проточных пресных водоёмах, а некоторые и в море. Дыхание осуществляется  через систему трахей, либо через особые структуры (пузыри, каналы) на спинной поверхности тела (род Atax).

Развитие проходит с метаморфозом. Шестиногие личинки живут паразитами на водяных насекомых или двустворчатых моллюсках. У рода Atax во время развития в яйце зародыш окружается особой внутренней оболочкой; затем яйцевая оболочка лопается, а внутренняя вздувается от проникающей сквозь неё воды, и зародыш переходит в стадию так называемого вторичного яйца (deutovum), из которого уже выходит шестиногая личинка. У Atax bonzi личинка очень подвижна, некоторое время живет свободно, потом входит в ткань жабр пресноводных двустворчатых раковин (Unionidae). Далее её наружная оболочка снова вздувается, принимая округлую форму, внутри развивается восьминогая личинка, которая выходит наружу, живет свободно, снова внедряется в ткань жабр и после нового неподвижного состояния выходит уже в виде взрослого животного.

Классификация 
В группу включают следующие семейства:
 Надсемейство Arrenuroidea
 Arrenuridae
 Acalyptonotidae
 Athienemanniidae
 Bogatiidae
 Chappuisididae
 Hungarohydracaridae
 Krendowskiidae
 Mideidae
 Mideopsidae
 Momoniidae
 Neoacaridae
 Надсемейство Eylaoidea
 Eylaidae
 Limnocharidae
 Piersigiidae
 Надсемейство Hydrachnoidea
 Hydrachnidae
 Надсемейство Hydrovolzioidea
 Hydrovolziidae
 Надсемейство Hydryphantoidea
 Hydrodromidae
 Hydryphantidae
 Надсемейство Hygrobatoidea
 Aturidae
 Feltriidae
 Hygrobatidae
 Limnesiidae
 Pionidae
 Pontarachnidae
 Unionicolidae
 Надсемейство Lebertioidea
 Anisitsiellidae
 Lebertiidae
 Oxidae
 Rutripalpidae
 Sperchontidae
 Teutoniidae
 Torrenticolidae. 
 Надсемейство Stygothrombidioidea
 Stygothrombididae

Представители 
 Hydrachna — клещи с длинным хоботком, личинки которых паразитируют на водяных скорпионах, водных жуках (плавунцах, жуках-водолюбах) и других водных насекомых. Окрашенные в красные тона клещи вида Hydrachna cruenta широко распространены в стоячих водоёмах.
 Atax — паразиты двустворчатых моллюсков. Atax ypsilophorus паразитируют на беззубках.

Примечания

Источники

Литература 
 
 

Тромбидиформные клещи